Tysk eller tyskt kan avse:

 Tysk (ätt) - en svensk frälseätt
 Tysk kultur – kulturen i Tyskland
 Tyskland – en förbundsstat belägen i Centraleuropa 1990–
 Tyska – ett germanskt språk 
 Tyskar – personer som har tyska som modersmål, eller personer som är medborgare i Tyskland

Personer
 Johan Tysk (1960–), en svensk matematiker
 Karl-Erik Tysk (1946–), en svensk präst
 Per Tysk (1874–1926), en svensk lantbrukare och politiker